Lars Haugen ist der Name folgender Personen:

* Lars Haugen (Skispringer) (1891–1961), US-amerikanischer Skispringer 
 Lars Haugen (Eishockeyspieler) (* 1987), norwegischer Eishockeytorwart